

Geografia 
 Contea di Gaines – contea del Texas, Stati Uniti
 Gaines – villaggio della Contea di Genesee, Michigan, Stati Uniti
 Gaines – township della Contea di Genesee, Michigan, Stati Uniti
 Gaines –  charter township della Contea di Kent, Michigan , Stati Uniti
 Gaines – città della Contea di Orleans, New York, Stati Uniti
 Gaines – township della Contea di Tioga, Pennsylvania, Stati Uniti

Persone 
 Charles Gaines – cestista statunitense
 Chryste Gaines – atleta statunitense
 Clarence Gaines – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Corey Gaines – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Davis Gaines – attore e cantante statunitense
 Helen Fouché Gaines – crittologa statunitense
 Latham Gaines – attore cinematografico, attore teatrale e artista statunitense
 Reece Gaines – cestista statunitense
 Rowdy Gaines – nuotatore statunitense
 Steve Gaines – chitarrista statunitense
 Sundiata Gaines – cestista statunitense